Василий Благов:
 Благов, Василий Вячеславович (1954—2019) — советский фигурист, чемпион СССР, участник чемпионата мира, Олимпийских игр.
 Благов, Василий Иванович (1906—1979) — сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.